Brenda Jones peut notamment faire référence à :
 Brenda Jones (1936-), athlète australienne ;
 Brenda Jones (1959-), femme politique américaine.